Первый дивизион Мальты 1970/1971 () — 56-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1970/1971
Мальта
Мальта
1970 год на Мальте
1971 год на Мальте